28784 Deringer – asteroide della fascia principale
 Henry Deringer – armaiolo statunitense
 Philadelphia Deringer – pistola tascabile a percussione

Pagine correlate 

Derringer